Мойнак — название населённых пунктов в Казахстане:
 Мойнак — село в Кегенском районе Алматинской области.
 Мойнак (до 2006 г. — Заречный) — село в Алматинской области, в подчинении городской администрации Талдыкорган.
 Мойнак — село в Аральском районе Кызылординской области.